Juminsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juminsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Juminsaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar